Светляки:

 Светляки — семейство жуков, характерной особенностью которых является наличие органов свечения.
 Светляки — род жесткокрылых из семейства светляков.
 Светляки — недействующий остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Светлячки — исчезнувшее село в Ленинском районе Республики Крым.
 Свечение